Olivet o oliverar, lloc plantat d'oliveres 
 Olivet cendré, formatge francès originari d'Olivet (Loiret) 
 Toponímia:
 Olivet (Loiret), municipi del departament de Loiret.
 Olivet (Mayenne), municipi del departament de Mayenne.
 Olivet (Nova Jersey), comunitat de l'estat de Nova Jersey.
 Olivet (Dakota del Sud), ciutat de Dakota del Sud.
 Olivet (Kansas), ciutat de l'estat de Kansas
 Mount Olivet, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky 
 Biografies:
 Josep Olivet Legares (Olot, 1887 – Barcelona, 1956), pintor olotí 
 Emili Saguer i Olivet (Maçanet de Cabrenys, 1865 - Girona, 1939), jurista i escriptor català